« Petite Fleur » est un surnom de Thérèse de Lisieux, sainte de l’Église catholique, et a notamment été utilisé pour désigner deux sanctuaires nationaux aux États-Unis.
 Petite Fleur est une chanson de Sidney Bechet.
 Petite Fleur est une série télévisée américaine.
 Petite Fleur est un film argentin réalisé par Santiago Mitre, sorti en 2022.